Кристиа́н Даниэ́ль Анса́льди (; род. 20 сентября 1986 года, Росарио) — аргентинский футболист, левый защитник итальянского клуба «Парма». Сыграл 5 матчей за сборную Аргентины, был в составе команды на чемпионате мира 2018 года, но на поле не выходил.

Клубная карьера 

Начал свою карьеру в 2005 году в клубе «Ньюэллс Олд Бойз».

В январе 2008 года перешёл в казанский «Рубин» за 3,6 млн евро, подписав с клубом пятилетний контракт. Играл на позиции левого или правого защитника. До «Рубина» никогда не играл на месте правого защитника.

В июне 2010 года продлил контракт с «Рубином» до лета 2013 года. В январе 2012 года продлил контракт с «Рубином» до 31 декабря 2014 года.

29 июля 2012 года в домашней игре против «Алании» Кристиан провел свой 100-й матч в футболке казанского клуба.

4 августа 2013 года было объявлено о переходе Ансальди в «Зенит» за 6 млн евро, соглашение рассчитано на 4 года. 17 августа 2013 года дебютировал за «Зенит» в чемпионате России и поразил ворота махачкалинского «Анжи».

28 июля 2014 года защитник «Зенита» Кристиан Ансальди прибыл в расположение мадридского «Атлетико» для прохождения медицинского обследования. Сперва предполагалось, что игрок перейдёт в испанский клуб за € 7 млн, однако в итоге клубы договорились о годичной аренде. Дебютировал за новый клуб в матче Суперкубка Испании против «Реал Мадрида», выйдя на замену на 64 минуте. В чемпионате Испании провёл лишь семь матчей, причина тому травмы. В июне 2015 вернулся в расположение «Зенита».

31 августа был отдан в аренду в итальянский клуб «Дженоа» до конца сезона. После окончания срока аренды, «Дженоа» выкупил его трансфер, после чего перепродал футболиста в миланский «Интер». Выступал за миланский клуб в сезоне 2016/17, проведя 21 матч в Серии А. В августе 2017 года «Интер» отдал Ансальди в аренду «Торино» на два года. В сезонах 2017/18 и 2018/19 был основным игроком команды, проведя 49 матчей в чемпионате Италии.

В 2019 году перешёл в «Торино» на постоянной основе. И в том же сезоне 2019/2020 Ансальди провел 32 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 7 голевых передач.

Сборная Аргентины 
В ноябре 2009 был приглашен в сборную Аргентины. Дебютировал на основную сборную 15 ноября 2009 года в товарищеском матче против Испании (1:2), Ансальди провел на поле 90 минут и заработал жёлтую карточку. 23 января 2013 года был вызван в сборную на товарищеский матч против Швеции. 31 июля вызван в сборную на товарищеский матч против Италии. 12 ноября 2014 года забил свой первый гол, в ворота сборной Хорватии, товарищеская игра закончилась победой Аргентины (2:1).

В мае 2018 года главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли достаточно неожиданно включил Ансальди в заявку на чемпионат мира 2018 года в России, хотя к тому моменту Ансальди не играл за сборную уже 4 года. Однако в итоге на поле на чемпионате мира Кристиан так и не вышел.

Достижения

Клубные 
 «Рубин»
 Чемпион России (2): 2008, 2009
 Обладатель Кубка России: 2012
 Обладатель Суперкубка России: 2010, 2012

 «Зенит» (Санкт-Петербург)
 Обладатель Суперкубка России: 2015

 «Атлетико Мадрид»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2014

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов чемпионата России (3): № 1 (2009); № 2 (2008, 2012)

Личная жизнь 
По словам Ансальди, его отец начал заниматься с ним футболом с 8 лет. У Кристиана есть брат, который младше его на три года, тоже футболист. В декабре 2008 года женился, супруга — Люсила, с которой он встречался с юношеских лет. У них трое детей, две дочери близняшки и сын Майкл Кристофер.

Статистика

Клубная

Матчи и голы за сборную 

Итого: 5 матчей / 1 гол; 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Кристиан Ансальди: «С Бердыевым мы спорим»

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Парма»